Реп (англ. rap, rapping) — ритмічний речитатив, зазвичай читається під музику з важким бітом.
 Реп-рок () — це жанр музики поєднує вокальні і інструментальні елементи хіп-хопу з різними формами рок-музики.
 Реп-метал () — піджанр реп-року, що з'явився в кінці 1980-х.
 Гангста-реп (англ. gangsta rap, букв. гангстерський реп) — різновид стилю хіп-хоп, тексти в якому присвячені життю кримінального світу.
 Хардкор-реп — різновид музики хіп-хоп, що виник у 1980-х роках на східному узбережжі США.
 Реп (Словенська Бистриця) (словен. Rep) — поселення в общині Словенська Бистриця, Подравський регіон‎, Словенія.
 Златий Реп (словен. Zlati Rep) — поселення в общині Рибниця, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.
 Джонні Реп (,  25 листопада 1951, Зандам) — колишній нідерландський футболіст.